Partido Progresista del Pueblo puede hacer referencia al:

 Partido Progresista del Pueblo de Gambia.
 Partido Progresista del Pueblo de Guyana.
 Partido Progresista del Pueblo de Liberia.
 Partido Progresista del Pueblo de Malasia.
 Partido Progresista del Pueblo de Islas Salomón.
 Partido Progresista del Pueblo de Reino Unido.
 Partido Progresista del Pueblo de Estados Unidos.
 Partido Progresista del Pueblo de Vanuatu.